V historii ankety Zlatý míč se podařilo bodovat celkem 23 českým nebo československým fotbalistům. Nejlepšího výsledku dosáhli Josef Masopust a Pavel Nedvěd, kteří tuto prestižní anketu dokázali vyhrát.

Zlatý míč
Česko